Аватлан има више значења:
 Аватлан (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аватлан, Асунсион Аватлан (Тотолапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Општина Аватлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватлан (Аватлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватлан (Кваутемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватлан (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватлан (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику